Al Corley – attore, produttore cinematografico e cantante statunitense
 Annie Corley – attrice statunitense
 Edwin Corley Moses – ex ostacolista statunitense
 Eric Corley – giornalista, scrittore e hacker statunitense
 George Corley Wallace – politico statunitense
 Ken Corley – cestista e giocatore di baseball statunitense
 Pat Corley – attore statunitense
 Ray Corley – cestista statunitense